Узун-Сирт, Гора Клементьєва (Узун-Сирт) — гора в Криму, поблизу Коктебеля, колиска радянського планеризму.
 Узун-Сирт (гора) — гора в Криму, район Бахчисарая.
 Узун-Сирт (гірський хребет) — гірський хребет в Криму.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.